Рафаэль Мария Арисага Мачуга (; 24 июня 1858, Куэнка (Эквадор) — 8 августа 1933, Куэнка (Эквадор)) — эквадорский консервативный политический, государственный, общественный и дипломатический деятель, юрист, поэт и писатель. Губернатор провинции Асуай (1896). Член Эквадорской академии языка (с 1901).

Биография 

Сын политика и литератора Хосе Рафаэля Арисаги. Среднее образование получил у иезуитов в родном городе.

В 1874 году, в шестнадцать лет опубликовал в гуаякильской газете свои первые стихи. В 1876 сражался в защиту президента Антонио Борреро. Затем до 1882 изучал право в университете Куэнка.

В 1887 году принимал участие в работе Конгресса в качестве заместителя руководителя депутатской группы от провинции Асуай, защищал вопрос об отмене смертной казни.

В 1890-х годах поселился с семьёй в Гуаякиле, занимался адвокатской практикой и политической деятельностью. Был депутатом и сенатором Эквадора от своей провинции.

С 7 июля по 25 августа 1896 года исполнял обязанности губернатора провинции Асуай.

Был полномочным министром Эквадора в Бразилии и США. Участвовал в решении спорных пограничных вопросов с Перу.

В 1916 году был кандидатом на пост президента Эквадора, но проиграл выборы Альфредо Бакерисо.

Фанатичный католик.

Избранные произведения 
 Brasilia (A la lumbre amorosa del Crucero)
 El genio (¿Habéis visto el simoun? Cuando en las pampas)
 In principio (Lanzaron Ella y Él a lo infinito)
 Orellana (Ni el áspid con que el trópico abrasado)

Награды 
 Кавалер Ордена Святого Григория Великого

Ссылки 
 Rafael Maria Arizaga
 Rafael Maria Arizaga

Политики Эквадора
Дипломаты Эквадора
Поэты Эквадора
Поэты по алфавиту
Государственные деятели Эквадора
Кандидаты в президенты Эквадора
Послы Эквадора в США
Послы Эквадора в Бразилии
Сенаторы Эквадора
Юристы Эквадора
Выпускники университета Куэнка
Кавалеры ордена Святого Григория Великого